E74 può riferirsi a:

Codici 
E74, codice ECO di alcune varianti della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E74, da Nizza ad Alessandria